Авл Помпей (; умер в ) — римский политический деятель из плебейского рода Помпеев, народный трибун 102 года до н. э.

Биография 
Помпей упоминается в источниках в связи со своей попыткой противодействовать жрецу Великой матери богов Батаку. Сенат пообещал последнему построить храм его богине в благодарность за предсказание победы в битве с германцами, но когда Батак вышел к народу, чтобы сообщить об этом, Помпей обозвал жреца обманщиком и согнал его с трибуны. Согласно Плутарху, трибун сразу после этого заболел лихорадкой и умер на седьмой день.

Примечания 

Родившиеся во II веке до н. э.
Помпеи (род)
Народные трибуны